Brimstone (pocisk rakietowy)
 Brimstone (Transformerzy)
 Park Narodowy Brimstone Hill Fortress